North Coast steht für:
 North Coast AVA, Weinbaugebiet in Kalifornien
 North Coast 500, Ferienstraße in Schottland
 North Coast Inland Trail, Fernwanderweg in den Vereinigten Staaten
 North Coast Limited, Luxuszug der Northern Pacific Railway
 Mid North Coast, Region in New South Wales, Australien